Дональд Уэйн Слоун (; род. 15 января 1988 года в Шривпорте, штат Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Китайской баскетбольной ассоциации «Гуандун Саузерн Тайгерс». Играет на позиции комбогарда.

Профессиональная карьера 
После того, как Слоун не был выбран на драфте НБА 2010 года, он присоединился к «Сакраменто Кингз» для участия в Летней лиге НБА. Позже он подписал однолетний негарантированный контракт с «Кингз», однако 4 октября он был отчислен из клуба. 30 октября он подписал контракт с клубом Д-Лиги «Рино Бигхорнс».

3 июля 2013 года он подписан 2-летний контракт с клубом «Индиана Пэйсерс». 5 ноября 2014 года он набрал рекордные для себя 31 очко в проигранном в дополнительное время матче (94—96) против «Вашингтон Уизардс».

10 августа 2015 года он подписал контракт с «Бруклин Нетс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Барангай Гинебра Сан-Мигель»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки БК «Телеком Баскетс»
Игроки «Аделаида Фёти Сиксерс»